

Biografia
Nacque a Pistoia nel 1639 da Camillo (fratello di Giulio, papa Clemente IX) e Lucrezia Cellesi ed era fratello del principe Giovanni Battista Rospigliosi (marito della principessa Maria Camilla Pallavicini), del cardinale Jacopo Rospigliosi e di donna Caterina Rospigliosi Banchieri.

Venne elevato alla dignità di cardinale da papa Clemente X nel concistoro del 16 gennaio 1673.

Morì il 9 maggio 1688 e la sua salma venne inumata nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

Note

Voci correlate
Rospigliosi
Cellesi (famiglia)
Banchieri (famiglia)
Papa Clemente IX

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Cardinali nominati da Clemente X
Rospigliosi